Кли́ффорд Си́дни Ба́стин (; 14 марта 1912, Эксетер, Англия — 4 декабря 1991, Эксетер) — английский футболист, один из лучших бомбардиров в истории лондонского «Арсенала». Включён в список «100 легендарных футболистов», составленный Футбольной лигой Англии в 1998 году.

Начало карьеры 
Бастин родился в местечке Хэвентри, одном из районов Эксетера, где в местном клубе «Эксетер Сити» и началась его футбольная карьера. Впервые он вышел на поле в возрасте 16 лет, сыграв в матче Третьего южного дивизиона футбольной лиги. В тот день Клифф не смог отличиться: его команда сыграла вничью с «Ковентри Сити», однако за последующие 17 матчей нападающий забил 6 мячей. Всего за сезон 1927/28 Бастин выходил на поле в 3 матчах, в которых забил 3 мяча, столько же раз он отличился за «Эксетер Сити» и в следующем — 1928/29, появившись на поле в 14 встречах. В мае 1929 года в Эксетер на игру местной команды с «Уотфордом» приехал знаменитый тренер лондонского «Арсенала» Герберт Чепмен, чтобы просмотреть, по одной версии — лучшего бомбардира «Эксетер Сити» Томми Барнета, по другой — футболиста «Уотфорда». Однако в итоге контракт с «Арсеналом» подписал именно Бастин, несмотря на свой юный возраст (17 лет).

«Арсенал» 
Клифф Бастин дебютировал в «Арсенале» 5 октября 1929 года в матче с «Эвертоном», завершившегося вничью 1:1. Свой первый мяч за «Арсенал» Бастин забил только через 3 месяца — 4 января 1930 года в матче с «Шеффилд Уэнсдей», который, несмотря на это, канониры проиграли со счетом 2:3. Всего за годы своих выступлений за «Арсенал» он забил 178 голов в 395 играх, что является третьим результатом в истории «Арсенала». Первый же сезон в «Арсенале» для Бастина закончился победой: был завоеван Кубок Англии 1929/30. До сезона 1939/40, который был сорван из-за Второй мировой войны, Клифф играл за «Арсенал» не менее 36 матчей за сезон. В команде Бастина прозвали мальчик Бастин (Boy Bastin) за юный возраст, несмотря на то, что Клифф был не по годам хладнокровен: именно Бастин являлся штатным пенальтистом «Арсенала».

Большая результативность Бастина была не случайна: у него были прекрасные партнеры — вначале (до 1935) Алекс Джеймс (играл на позиции центрального нападающего) и Джо Халм (правый форвард), затем - Тед Дрейк и Джек Ламберт. В итоге в следующем сезоне — 1930/31 Клифф стал третьим в гонке бомбардиров с 28 голами, а «Арсенал» в первый раз стал чемпионом Англии.

Вместе с Бастином «Арсенал» выиграл чемпионаты Англии 1932/33, 1933/34, 1934/35 и 1937/38. Также командой был завоеван Кубок Англии 1935/36.

Сборная 
В ноябре 1931 года Бастин был вызван в национальную команду на матч со сборной Уэльса на стадионе «Энфилд Роад». Это означало, что он стал самым молодым игроком Англии, кому удалось стать чемпионом Англии, выиграть Кубок Англии и вдобавок играть в сборной. В тот день (18 ноября 1931 года) ему было 19 лет и 249 дней. Также он является главным бомбардиром из «Арсенала» в истории сборной Англии — за 21 матч Клифф Бастин забил 12 мячей. Был участником скандального матча Германия — Англия, перед началом которого игроки английской сборной были вынуждены отдать нацистский салют во время исполнения гимна Германии. Матч закончился  с разгромным счётом 6:3 в пользу англичан, Клифф Бастин забил один гол.

Достижения

Клубные (все — с «Арсеналом») 
 Первый дивизион Футбольной лиги
 Чемпион (5): 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38
 Вице-чемпион (1): 1931/32
 Кубок Англии
 Обладатель (2): 1930, 1936
 Финалист (1): 1932
 Суперкубок Англии
 Обладатель (5): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938
 Финалист (2): 1935, 1936

Личные 
 Лучший бомбардир «Арсенала» в чемпионате Англии сезонов 1932/33 и 1933/34
 Самый молодой игрок сборной Англии, кому удалось стать чемпионом Англии и выиграть Кубок Англии
 Самый молодой бомбардир «Арсенала» в истории Кубка Англии
 Входит в список «100 легенд Футбольной лиги»
 Включен в Зал славы английского футбола в 2009 году

Статистика выступлений

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Члены Зала славы английского футбола